Tipton County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Tipton County, Indiana 
 Tipton County, Tennessee